Дональд Арвид «Дон» Нельсон (; родился 15 мая 1940 года в Маскигоне, Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Нельсон занимает второе место по количеству побед в регулярном сезоне среди всех тренеров в истории НБА - 1335 (он удерживал рекорд по количеству побед почти 12 лет). Он тренировал «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Он был назван одним из 10 лучших тренеров в истории НБА. Член Зала славы баскетбола с 2012 года.

Ранние годы 
Сын Арвида и Агнес Нельсон, Дон Нельсон рос вместе со своей семьей и двумя сестрами на сельской ферме своего деда в штате Иллинойс недалеко от Шеррарда, штат Иллинойс. Он учился играть в баскетбол на птичьем дворе, где велосипедное колесо без спиц прибивали к сараю, чтобы сделать корзину. Нельсон учился в однокомнатной школе с шестью классами и семью учениками. Когда его семья потеряла ферму, Нельсоны переехали в близлежащий Рок-Айленд, штат Иллинойс, где Дон учился в средней школе. Его отец Арвид работал в Рок-Айлендском арсенале.

Нельсон учился в средней школе Рок-Айленда в Рок-Айленде, один из «Четырех городов». Окончив школу в 1958 году, Нельсон совместно с командой «Рокс», под руководством тренера Боба Райли, достиг результата 47-7. Он набрал 39 очков и 20 подборов в игре против средней школы Молин и 30 очков и 29 подборов против средней школы Оттавы, занимавшей первое место в рейтинге. В младшем возрасте Нельсон набирал в среднем 12,6 очков. В старшем возрасте Нельсон набирал в среднем по 20,2 очков и в 1957–58 годах помог команде Рок Айленд добиться результата 22–4.

Карьера в колледже (1959-1962) 
Будучи второкурсником ростом 6 футов 6 дюймов под руководством тренера Шуермана в Университете Айовы, Нельсон в среднем делал дабл-дабл из 15,8 очков и 10,0 подборов, и в 1959-1960 годах Айова окончила с результатом 14-10. В 1960-1961 годах Нельсон набирал в среднем 23,8 очка и 10,6 подборов, а Айовский университет занял второе место в конференции Big Ten с результатом 18-6. 

Нельсон набирал в среднем 21,1 очко (1522) и 10,9 подборов (784) за 72 игры в составе Айовского университета.

Спортивная карьера 
Как игрок выступал на позициях лёгкого форварда и тяжёлого форварда за команды «Чикаго Зефирс» (ныне «Вашингтон Уизардс»), «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс», в составе последнего пять раз становился чемпионом НБА. Тренировал клубы «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс», а также национальную мужскую сборную США на чемпионате мира 1994 года, где американцы выиграли золотые медали.

В 1996 году Нельсон был включён в символический список из 10 величайших тренеров НБА. Три раза, в 1983, 1985 и 1992 годах, он был удостоен приза лучшему тренеру года в НБА. 7 апреля 2010 года Нельсон установил рекорд по количеству побед в НБА, одержанных клубами под его руководством — 1333, опередив Ленни Уилкенса. После этого выиграл ещё два матча в НБА. В марте 2022 года рекорд Нельсона превзошёл многолетний тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович (1336 побед).

7 сентября 2012 года Нельсон был введён в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки «Айова Хокайс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Зефирс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Тренеры «Даллас Маверикс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола